И́штван Би́лек (; 11 августа 1932, Будапешт — 20 марта 2010) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1962).

Трёхкратный чемпион Венгрии (1963, 1965, 1970). Участник трёх межзональных турниров. 9 раз выступал за команду Венгрии на шахматных олимпиадах.

Выступал как тренер и шахматный журналист, с 1976 по 1988 год был редактором программы «Шах-мат» (Sakk-matt) на Венгерском телевидении.

Основные спортивные результаты

Личная жизнь 
Был женат на венгерской шахматистке Дьюлан Крижан-Билек (род. 1938).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Билека Иштвана на сайте 365chess.com
 Личная карточка Билека Иштвана на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Венгрии
Шахматные гроссмейстеры
Участники шахматных олимпиад